Вальеса-де-ла-Гуаренья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Гуаренья. Занимает площадь 28,07 км². Население — 131 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы